Catocalini — триба метеликів родини Совки (Noctuidae).

Підтриби 
 Acantholipina
 Aediina (disputed) 
 Arytrurina
 Aventiina (disputed)
 Catocalina
 Ectypina (= Euclidiina)
 Ophiusina
 Synedina (= Melipotina)
 Toxocampina

Посилання 
 Kühne, Lars, 2005: Esperiana Buchreihe zur Entomologie Memoir 2: 1-220
 Lafontaine & Fibiger, 2006, Canadian Entomologist 138 (5): 610-635 
 Lafontaine, J.D.; Schmidt, B.C. 2010: Annotated check list of the Noctuoidea (Insecta, Lepidoptera) of North America north of Mexico. ZooKeys, 40: 1-239. 
 Robinson, G.S., 1969: New species of Macrolepidoptera and a mimicry complex from Fiji. The Entomologist's Record and Journal of Variation 81: 191-199.

Совки
Триби комах